Ел Оспитал има више значења:

 Ел Оспитал (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Оспитал (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику